Speak Now steht für:
 Speak Now, das dritte Studioalbum der US-amerikanischen Country-Pop-Sängerin und Songwriterin Taylor Swift
 Speak Now (Lied), ein Song von Leslie Odom Jr. und Sam Ashworth aus dem Jahr 2020